Sentimentanalyse bezeichnet:
 Sentiment Detection, ein Untergebiet des Text Mining
 Sentimentanalyse (Börse), eine Methode der Finanzanalyse